Příjmení Guzmán nosí více významných osobností:

příjmení
 Abimael Guzmán (1934–2021) – peruánský profesor filosofie a zakladatel organizace Světlá stezka
 Alfonso Pérez de Guzmán, známý jako Guzmán Dobrý,  (1256–1309) – španělský šlechtic
 Alonso Pérez de Guzmán (1550–1615) – španělský šlechtic
 Delia Steinberg Guzmán (* 1943) – filozofka, spisovatelka a klavíristka
 Svatý Dominik, vlastním jménem Domingo de Guzmán (1170–1221) – kazatel, zakladatel řádu dominikánů
 Eleonora z Guzmánu, celým jménem Leonor Núñez de Guzmán Ponce de León (1310–1351) – španělská šlechtična
 Guillermo Martín Abanto Guzmán (* 1964) – peruánský římskokatolický duchovní a biskup
 Jacobo Árbenz Guzmán (1913–1971) – guatemalský plukovník a politik
 Joaquín Guzmán (* 1954) – bývalý šéf mexického drogového kartelu Sinaloa
 Jonathan de Guzmán (* 1987) – nizozemský fotbalový záložník a reprezentant
 Luisa de Guzmán (1613–1666) – manželka portugalského krále Jana IV., portugalská královna
 bl. Mannes Guzmán (1170–1235) – kněz, bratr sv. Dominika
 Martín Luis Guzmán (1887–1976) – mexický prozaik a novinář

města
 Santo Domingo, plným názvem Santo Domingo de Guzmán – hlavní město Dominikánské republiky

Externí odkazy